Станіслав Борисович Небельський ( 21 вересня 1953, с. Сприсівка Дунаєвецького району) — чинний міський голова Дунаївців (райцентр Хмельницької області).

З біографії та кар'єри 
Станіслав Борисович Небельський народився у селі Сприсівка Дунаєвецького району Хмельницької області 21 вересня 1953 року в родині службовця.

В 1968 році вступив до Кам'янець-Подільського будівельного технікуму, повний курс якого закінчив в 1972 році.

З 1972 по 1975 роки служив у лавах Військово-морського флоту СРСР.

Трудовий шлях розпочав майстром Дунаєвецького будинкоуправління.

Від 1978 року — працює в органах місцевого самоврядування заступником голови виконкому міської ради.

Без відриву від виробництва в 1990 році закінчив повний курс Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

1993 року обраний на посаду голови Дунаєвецької міської ради. Управляв містом у часи кризи 1990-х років. Користуючись підтримкою дунаєвчан, декілька разів переобирався на цю посаду.

Володіє українською та російською мовами, член партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», неодноразово нагороджувався грамотами Дунаєвецької райдержадміністрації та Дунаєвецької районної ради.

Інше 
Станіслав Борисович одружений, має двох дітей: сина і доньку.

Хобі — футбол, волейбол. Улюблений вислів: «Що посієш, те й пожнеш».

Джерела-посилання 
 Міський голова м. Дунаївці на Дунаєвецька міська рада (Офіційний сайт)
 Історія м. Дунаївці та міської ради на Дунаєвецька міська рада (Офіційний сайт)
 Міський голова (Дунаївців): Небельський Станіслав Борисович на Асоціація міст України

Уродженці Дунаєвецького району
Випускники Подільського аграрно-технічного університету
Міські голови Дунаївців
Члени ВО «Батьківщина»